Lengyel Lajos (1900–1968) tanár, szótárszerkesztő
 Lengyel Lajos (1904–1978) Kossuth-díjas grafikus, tipográfus, könyvművész, fotóművész
 Lengyel Lajos (1959) labdarúgó (Eger)